

Linguistica 
Tema – in morfologia, parte della parola che rimane dopo essere stata separata dalla desinenza
Tema – in linguistica pragmatica, parte dell'enunciato che, in contrapposizione al rema, si riferisce a ciò di cui si parla
Tema scolastico – in ambito scolastico, componimento linguistico, in particolare nelle discipline umanistiche

Arte visiva e Musica 
Tema – in musica, unità ritmico-melodica suscettibile di sviluppi e variazioni
Tema/Ora siamo qui – singolo del gruppo I Giganti
Tema – film del 1979 diretto da Gleb Anatol'evič Panfilov

Informatica 
Tema (o skin)  – in informatica, file che permette di modificare l'aspetto grafico di un programma

Geografia 
Tema – suddivisione amministrativa dell'Impero Bizantino istituita al tempo dell'imperatore Eraclio I
Tema – città del Ghana

Altro 
Tema – programma televisivo
TEMA (Tubular Exchanger Manufacturers' Association) – associazione statunitense che cura la pubblicazione di norme relative agli scambiatori a fascio tubiero e mantello

Pagine correlate 
 Thema (disambigua)

Altri progetti